Tiaquil kan syfta på två samhällen i den mexikanska delstaten Chiapas:

 Tiaquil, Chilón, 
 Tiaquil, Oxchuc,